Името Коевци носят две български села:

 Коевци, област Велико Търново
 Коевци, област Габрово